Böttcher bzw. Boettcher steht für:
 Böttcher, handwerklicher Beruf, siehe Küfer
 Böttcher (Familienname) (Boettcher), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Siehe auch:
 Böttcher AG, deutscher Versandhändler
 Bötticher
 Böttger
 Böttiger